Die Elitserien 2015/16 war die 28. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde der SK Rockaden Stockholm, der den Titelverteidiger SK Team Viking auf den zweiten Platz verwies. Aus der Superettan waren Burgsvik Alva SK und Schacksällskapet Manhem aufgestiegen. Während Manhem den Klassenerhalt erreichte, musste Burgsvik zusammen mit dem Västerås Schackklubb direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 6. bis 8. November 2015, am 16. und 30. Januar, 27. Februar sowie vom 18. bis 20. März 2016, wobei allerdings ein Wettkampf der fünften Runde bereits am 17. Januar 2016 und zwei erst am 28. Februar 2016 gespielt werden, während ein Wettkampf der sechsten Runde bereits am 15. Januar 2016 gespielt wurde. Die ersten drei Runden wurden zentral in Lund ausgerichtet, die letzten drei in Västerås.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016